Sonic Boom, em português, significa Estrondo sônico, é o som associado às ondas de choque criadas por um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior que a do som.

Sonic Boom também pode se referir a:

Sonic the Hedgehog
Sonic Boom (série animada), série animada de TV de 2014 baseada na franquia de jogos Sonic the Hedgehog
Sonic Boom: Rise of Lyric, jogo eletrônico de 2014 para Wii U
Sonic Boom: Shattered Crystal, jogo eletrônico de 2014 para Nintendo 3DS
Sonic Boom: Fire & Ice, jogo eletrônico de 2015 para Nintendo 3DS
Sonic the Hedgehog Boom: The Music from Sonic CD and Sonic Spinball, álbum da trilha sonora dos games lançada em 1994
"Sonic Boom", música tema da versão americana do jogo Sonic the Hedgehog CD

Música
Sonic Boom (album do Lee Morgan), álbum lançado em 1979 pelo trompete Lee Morgan
Sonic Boom (álbum do Kiss), álbum lançado em 2009 pela banda de hard-rock Kiss
Sonic Boom Six, uma banda de rock britânica
"Sonic Boom," uma canção pela banda de rock Gear Daddies a partir de seu álbum Billy's Live Bait de 1990
Peter Kember, um músico britânico mais conhecido pela composição da música Sonic Boom

Outros
Sonic Boom, Inc., um desenvolvedor e editor de entretenimento móvel
Sonic Boom (ソニック ブーム Sonikku Buumu), uma técnica especial usada por Guile, Charlie e Seth na franquia Street Fighter